Sheykhīān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Sheykhīān (ort i Iran), Bushehr, 
 Sheykhīān Mārī, ort, Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar